Vidaurre kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Vidaurre (ö), 
 Vidaurre (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar